Монте Вирхен има више значења:

 Монте Вирхен (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Вирхен (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику